Maia Fritzenwalden è un personaggio immaginario della telenovela argentina Flor - Speciale come te.

Biografia

Prima stagione 
Maia è la figlia terzogenita di Erik e Maria, ed è la sorella di Federico, Franco, Nicolas, Martin e Thomas.

Maia fa parte della band Flor e la sua band, all'insaputa di Federico, inizialmente si innamora di Facha, ma per colpa del fratello maggiore si devono lasciare; poi si innamora di un motociclista, che inizialmente appare come un semplice fidanzato e poi la ricatta, visto che lei l'aveva lasciato.

Dopo si innamora di Matias, l'avvocato del fratello Federico, i due dopo si fidanzano, ma ci sono due problemi: Matias non sa come dirlo a Federico, quando glielo dice lui lo licenzia e la loro differenza d'età, alla fine Maia se ne andrà a Londra per gli studi insieme a Matias.

Il ritorno a Buenos Aires nella serie non si vede, però la si può rivedere nell'episodio 131, al matrimonio di Federico e Delfina e per il funerale di Federico.

Seconda stagione 
Nella seconda stagione appare dall'episodio 156 fino alla fine, visto che ritorna da Londra. Si fidanzerà ufficialmente con Facha.

Caratteristiche del personaggio 
Maia è la migliore amica di Valentina, per un periodo diventerà molto vanitosa, ma dopo tornerà "normale", entra spesso in conflitto con i suoi ex e con Federico.

Note 

Personaggi di Flor - Speciale come te
Studenti immaginari